ASCC peut faire référence à:
 ASCC Bopp, club de Basket de Dakar
 Actions Sociales Communautaires et Culturelles, voir  Institution de gestion sociale des armées
 IMB ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator, le premier calculateur numérique
 amicale sportive de Chailles Candé, association sportive de Chailles
 Association Sportive de Canicross de la Côte